Веннес (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Веннес — місто у Швеції, у лені Вестерботтен.